Харчевня — застаріла назва закусочної, корчма «нижчого розряду»;
 Харчевня — село в Бабаєвському районі Вологодської області Росії;
 Харчевня — село в Волховському районі Ленінградської області Росії;
 Харчевня — село в Тіхвінському районі Ленінградської області Росії;
 Харчевня — село в Крестецькому районі Новгородської області Росії.